Jes Høgh, født 7. maj 1966 i Aalborg, er en dansk tidligere fodboldspiller, som i løbet af sin karriere spillede for Aalborg Chang, AaB, Brøndby IF, Fenerbahçe SK og Chelsea F.C..

Høgh opnåede ligeledes 57 landskampe for det danske landshold hvori han scorede 1 mål. Her repræsenterede han Danmark ved EM i 1996 i England, og VM i 1998 i Frankrig. Han var ligeledes udtaget til EM i 2000 i Belgien og Holland, men måtte sidde over gennem hele turneringen pga. en skade. Han deltog desuden da Danmark vandt ved Confederations Cup 1995.

Høgh spillede frem til sæsonen 2000/2001, hvor en ankelskade tvang ham til at indstille karrieren.

Kampstatistik 
Kun ligakampe er inkluderet.

Fodboldspillere fra Danmark
Fodboldspillere fra AaB
Fodboldspillere fra Chelsea F.C.
Fodboldspillere fra Brøndby IF
Fodboldspillere fra Fenerbahçe SK
Fodboldspillere fra Aalborg Chang
Fodboldlandsholdsspillere fra Danmark
Personer fra Aalborg
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 1996
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 1998
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2000